У́лица Папа́нина — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в честь полярного исследователя, дважды Героя Советского Союза Ивана Дмитриевича Папанина.

Россия 
 Улица Папанина — улица в Артеме (Приморский край)
 Улица Папанина — улица в Архангельске.
 Улица Папанина — улица в Екатеринбурге
 Улица Папанина — улица в Липецке (Матырский)
 Улица Папанина — прежнее (до 1957 г., затем улица Пролетарская) название улицы Рахматуллаева в Махачкале.
 Улица Папанина — улица в Москве
 Улица Папанина — улица в Мурманске
 Улица Папанина — улица в Туле
 Улица Папанина — улица в Химках (Сходня)
 Улица Папанина — улица в Ярославле

Белоруссия 
 Улица Папанина — улица в Минске.
 Улица Папанина — улица в Бресте.
 Улица Папанина — улица в Дзержинске.

Казахстан 
 Улица Папанина — улица в Алма-Ате 
 Улица Папанина — улица в Риддере

Украина 
 Улица Папанина — улица в Хмельницком.
 Улица Папанина — улица в Красноперекопске.